Hong Kong Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 24–26 marca 2000 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc ósmym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Stadium zawody były ósmym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Osiem zespołów zostało rozstawionych według rankingu obejmującego dotychczasowe turnieje sezonu, pozostałe drużyny zostały zaś do nich dolosowane. Składy zespołów.

Faworyci w komplecie awansowali do ćwierćfinałów, a Anglicy, którzy pojawili się na turnieju po raz pierwszy od 1997 roku, w fazie grupowej pokonali Samoańczyków i ostatecznie niespodziewanie znaleźli się w półfinałach. W finale ponownie spotkały się reprezentacje Nowej Zelandii i Fidżi, a w obecności 40 000 widzów lepsi okazali się Nowozelandczycy.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Nowozelandczyk Karl Te Nana.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa D

Tabela

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Hong Kong Sevens